Grupp E vid damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan den 21 och 27 juli 2021.

Tabell

Matcher

Storbritannien mot Chile

{{Resultat med trupp|id=GBR-CHI
|nr       = 2
|bild     = GBR-CHI (women) 2021-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Ellen White 
|mål2     = 
|arena    = Sapporo Dome
|spelplats= Sapporo
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=JPN-CAN
|nr       = 1
|bild     = JPN-CAN (women) 2021-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0  – 1
|mål1     = Mana Iwabuchi 
|mål2     =  Christine Sinclair
|arena    = Sapporo Dome
|spelplats= Sapporo
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Chile mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=CHI-CAN
|nr       = 8
|bild     = CHI-CAN (women) 2021-07-24.svg
|datum    = 24 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Karen Araya 
|mål2     =  Janine Beckie
|arena    = Sapporo Dome
|spelplats= Sapporo
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Storbritannien

{{Resultat med trupp|id=JPN-GBR
|nr       = 7
|bild     = JPN-GBR (women) 2021-07-24.svg
|datum    = 24 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     =
|mål2     =  Ellen White
|arena    = Sapporo Dome
|spelplats= Sapporo
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Chile mot Japan

{{Resultat med trupp|id=CHI-JPN
|nr       = 13
|bild     =
|datum    = 27 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     =
|mål2     =  Mina Tanaka
|arena    = Miyagi Stadium
|spelplats= Rifu
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Storbritannien

{{Resultat med trupp|id=CAN-GBR
|nr       = 14
|bild     =
|datum    = 27 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Adriana Leon 
|mål2     =  Caroline Weir
|arena    = Kashima Stadium
|spelplats= Kashima
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2020